Wåland ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Wåland (* 1994), norwegische Badmintonspielerin
 Sonja Wåland (* 1969), norwegische Badmintonspielerin
 Trond Wåland (* 1970), norwegischer Badmintonspieler